

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Pullman (Chicago)
 Pullman (Illinois)
 Pullman (Nyugat-Virginia)
 Pullman (Texas)
 Pullman (Washington)

 Pullman-tó – minnesotai tó

Egyéb 
 Pullman (együttes) –  chicagói együttes
 Pullman F.C. – a Pullman Company labdarúgócsapata